"So Lonely" é uma canção da cantora norte-americana de pop Mariah Carey. Esta canção é um dueto entre ela e o rapper Twista. Está presente apenas na Edição Especial de seu décimo quarto álbum, The Emancipation of Mimi. Foi lançado como o quinto single de  The Emancipation of Mimi nos Estados Unidos, aonde fez pouquíssimo sucesso.

Canções gravadas por Mariah Carey
Singles de 2006
Canções produzidas por Rodney Jerkins